Аарон Гіллеспі — американський музикант.
 Боббі Гіллеспі — вокаліст шотландської групи «Primal Scream».
 Брюс Ґіллеспі (* 1947) — австралійський редактор навчальних посібників, фензінів, критик, есеїст, видавець Small Press.
 Вільям Гіллеспі (1894—1938) — шотландський актор.
 Гері Гіллеспі — колишній шотландський футболіст, захисник.
 Діззі Гіллеспі — американський джазовий трубач, співак, керівник ансамблів та оркестрів і композитор.
 Ед Гіллеспі — американський політичний стратег з Республіканської партії.
 Марк Гіллеспі (* 1992) — англійський футболіст, воротар клубу «Ньюкасл Юнайтед».
 Роберт Ролло Гіллеспі (1766—1814) — офіцер британської армії.
 Роналд Джеймс Гіллеспі — канадійський фізикохімік.

Також 
 Гіллеспі (округ) — округ у штаті Техас, США.